Ривис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ривис, Стив (1962—2017) — американский актёр индейского происхождения.
 Ривис, Томас — английский юрист, специалист по церковному и морскому праву.
 Ривис, Уэйлон (род. 1978) — американский вокалист, автор текстов песен.